Ли Хунчэ́нь (; 29 октября 1975, Муданьцзян, Хэйлунцзян, КНР) — китайский кёрлингист, первый в мужской команде КНР на . Тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото ().

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Китая